О́сипов () — російське прізвище, утворене від імені Осип. Відомі носії:
Осипов
 Осипов Альберт Никанорович ( 1936) — український кінооператор, кінорежисер.
 Осипов Валентин Маркович (1922—2007) — радянський військовик, генерал-майор.
 Осипов Василь Миколайович (1917—1991) — радянський льотчик, двічі Герой Радянського Союзу.
 Осипов Денис Андрійович ( 1987) — російський хокеїст.
 Осипов Дмитро Львович ( 1979) — російський хокеїст.
 Осипов Євген Владиславович — російський футболіст, захисник клубу «Уфа».
 Осипов Іван Павлович (1855—1918) — хімік, заслужений професор, письменник, громадський та просвітницький діяч.
 Осипов Максим Миколайович ( 1980) — російський хокеїст.
 Осипов Микита Юрійович ( 1984) — російський хокеїст.
 Осипов Микола Іванович (1968—2014) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Осипов Олександр Сергійович ( 1989) — російський хокеїст.
 Осипов Олександр Сергійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Осипов Олексій Ілліч — російський православний богослов, педагог та публіцист.
 Осипов Олексій Олександрович (1975—2013) — російський актор театру і кіно.
 Осипов Петро Іванович — кандидат філологічних наук, професор Миколаївського національного університету
 Осипов Сергій Олександрович — російський футболіст.
 Осипов Юрій Сергійович ( 1936) — російський математик і механік.
 Осипов Яків Іванович (1892—1941) — полковник, командир 1-го полку морської піхоти при обороні Одеси.
Осипова
 Осипова Анастасія Олександрівна — солістка відомої російської жіночої групи «Блестящие»
 Осипова Людмила Вікторівна — українська радянська діячка, швачка Харківської швейної фабрики імені Тинякова. Депутат Верховної Ради УРСР 8-9-го скликань.
 ‎Осипова Олена Андріївна (*1945) — російська художниця, активістка, участниця антивоєнних мітингів.

Див. також 
 Балка Осипова — ботанічний заказник місцевого значення.
 Вулиця Осипова
 Осипович
 Осиповичев
 Осиповський
 Осипцов
 Осипенко
 Осипчук
Російські прізвища